Klarahöhle bezeichnet mehrere Höhlen:

 im Landkreis Sigmaringen die Klarahöhle (Baden-Württemberg) 
 im Nationalpark Kalkalpen in Oberösterreich die Klarahöhle (Oberösterreich)